Hesslein oder Heßlein ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd C. Hesslein (1921–2012), deutscher Journalist und Publizist
 Horst Hesslein (1925–1996), deutscher Schauspieler
 Isidor Hesslein, eigentlicher Name von István Hollós (1872–1957), ungarischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Paul Heßlein (1886–1953), deutscher Journalist und Politiker (Zentrum), MdL Sachsen